Breitbach steht für:
 Breitbach (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Gewässer:
 Breitbach oder eher Streitbach (Benzenbach), rechter Zufluss des Benzenbachs bei Obersontheim-Rappoltshofen im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Breitbach (Hafenlohr), rechter Zufluss der Hafenlohr nach Rothenbuch, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Breitbach, anderer Name der Breitach (zur Iller) auf ihrem Abschnitt als Grenzbach zwischen Mittelberg, Bezirk Bregenz, Vorarlberg und Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Breitbach (Kurtatsch), rechter Zufluss der Etsch bei Kurtatsch, Südtirol
 Breitbach (Lauter), rechter Zufluss der Lauter oder Waldlauter bei Tiefenbach, Ortsgemeinde Oberweiler-Tiefenbach, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Breitbach (Main), linker Zufluss des Main in Marktbreit, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Breitbach (Mühlenbach), linker Zufluss des Mühlenbachs (zum Dickopsbach)  bei Sechtem, Stadt Bornheim, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Breitbach (Rhein), rechter Zufluss des Mittelrheins in Rheinbreitbach, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Breitbach (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach nach Oberschwarzach, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Breitbach (Speltach), linker Zufluss der Speltach nach Oberspeltach, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Breitbach (Todbach), linker Zufluss des Todbachs oder Todtbachs in Baltersweiler, Gemeinde Namborn, Landkreis St. Wendel, Saarland

Orte:
 Breitbach (Oberschwarzach), Ortsteil von Oberschwarzach im  Landkreis Schweinfurt, Bayern

Siehe auch:
 Braidbach
 Breibach
 Breidbach
 Breitenbach
 Breizbach
 Breitibach, linker Zufluss der Glatt (Rhein) in Dübendorf, Bezirk Uster, Kanton Zürich 
 Rheinbreitbach, Ort in Rheinland-Pfalz
 Joseph-Breitbach-Preis, höchstdotierter deutscher Literaturpreis